Peter Cameron Scott – szkocki misjonarz
 Pete Scott – baseballista
 Peter Scott (ornitolog) – brytyjski ornitolog, przyrodnik i pisarz
 Peter Graham Scott – angielski producent filmowy, reżyser
 Peter Dale Scott – kanadyjski poeta
 Peter Scott (futbolista) – australijski futbolista
 Peter Scott (złodziej) – brytyjski złodziej
 Peter Scott (prokanclerz) – prokanclerz Uniwersytetu w Hull
 Peter Scott (piłkarz) – piłkarz z Irlandii Północnej
 Peter Scott (krykiecista) – angielski krykiecista
 Peter Scott (kajakarz) – australijski kajakarz
 Peter Scott (narciarz) – południowoafrykański narciarz